"Mombello" pode significar:
 Mombello di Torino, comuna italiana do Piemonte
 Mombello Monferrato, comuna italiana do Piemonte
 Laveno-Mombello, comuna italiana da Lombardia

Desambiguações de topônimos